Петренки — название населённых пунктов на Украине:

 Петренки — посёлок в Амвросиевском районе Донецкой области.
 Петренки — село в Диканьском районе Полтавской области.